Colville Lake kan syfta på följande:
 Colville Lake (ort), Northwest Territories, Kanada
 Colville Lake (sjö), Northwest Territories, Kanada